Спортивний клуб Толедо () — іспанський футбольний клуб з міста Толедо. Заснований 1939 року. Станом на сезон 2021-2022 виступав у 5-й групі Сегунда Дивізіону КІФФ. Домашні матчі проводить на стадіоні , розрахованому на 5500 глядачів.

Історія 
Футбольний клуб Толедо засновано 1939 року. Від початку існування перебував у регіональних і найнижчих національних лігах, а 1993 року під керівництвом головного тренера Гонсало Уртадо вперше потрапив до Сегунда Дивізіону. У першому ж для себе сезоні 1993—1994 команда посіла в ньому 4-те місце.

У сезоні 1994–1995 років «Толедо» єдиний, станом на весну 2022 року, раз в історії досягнув 1/8 фіналу Копа-дель-Рей, де з загальним рахунком 3–1 поступився «Мальорці». Семирічне перебування в другому дивізіоні закінчилося в 1999—2000 роках, утім невдачу того сезону команда скомпенсувала сенсаційною домашньою перемогою 13 грудня 2000 року вдома над мадридським «Реалом» 2–1 в 1/32 фіналу Копа-дель-Рей.

Після вильоту 2000 року «Толедо» провів понад 20 років між третім і четвертим рівнями. За цей час команда двічі поступалася в 1/16 Копа-дель-Рей суперникам із Ла-Ліги: у сезоні 2001–2002 (поразка вдома 3–2 в додатковий час від «Атлетік Більбао») та 2016—2017 (поразка 4–1 за сумою двох матчів від «Вільярреала»).

Сезони за дивізіонами

Примітки

Посилання 
 Офіційний веб-сайт 
 Профіль футбольної команди 
 Історія клубу та стадіону на Estadios de España 
 Історія команди La Futbolteca 

Футбольні клуби, засновані 1939
Футбольні клуби Іспанії